Stenyclaros () est une ancienne ville de la Grèce ancienne, en Messénie, au nord de Messène, sur le Pamissos, dans une plaine au nord de l’Ithômé et à l’ouest du Taygète. Un combat sanglant y fut livré pendant la troisième guerre de Messénie. 

Cité grecque